Fraus – genere di falene endemiche dell'Australia
 Fraus – uno degli Di indigetes della mitologia romana
 L'oro di Fraus – romanzo di Giulio Angioni